Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in België.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

België
IJslandse